Sisto Scilligo – sciatore di pattuglia militare e sciatore nordico italiano
 Pio Scilligo – psicologo e psicoterapeuta italiano